Rajd Włoch 2013 był 7. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 21 czerwca-23 czerwca 2013 roku, a jego bazą było włoskie miasto Olbia.

Lista startowa

Wyniki

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 7 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Włochy
2013 we Włoszech